Toponímia: Guérin (municipi francès), municipi francès de l'Ólt i Garona
 Biografies:
 Maria Pau Corominas i Guerin (1952), nedadora catalana
 Claudine Guérin de Tencin (1682-1749), escriptora francesa
 Guérin abreviació de l'entomòleg francès Félix Édouard Guérin-Méneville (1799-1874)
 Ferdinand Guérin
 Guerin Lebrun o Guerin de Montacute, 16è mestre de l'Hospital 
 Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833), pintor francès
 Robert Guérin (1876 - 1952), periodista francès
 Jacques Guérin (1922 - 2000), empresari i col·leccionista francès
 Veronica Guerin (1958-1996), periodista irlandesa
 Miscel·lània:
 Guerin d'Oro, premi esportiu atorgat pel setmanari italià Guerin Sportivo
 Guerin Sportivo, setmanari italià
 Guérin de Sion